Baruch Espinoza — filósofo
 Francisco Bruza Espinosa — desbravador do sertão baiano

Geografia

 Espinosa (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais

Desambiguação